L'indomabile (Untamed) – film del 1929 diretto da Jack Conway
 L'indomabile (Mandrin) – film del 1962 diretto da Jean-Paul Le Chanois